Il gruppo della parisite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della parisite 
 Parisite-(Ce)
 Röntgenite-(Ce)

Note 

Parisite